Franse naam voor Luik
 Luik (provincie), de Belgische provincie
 Luik (stad), de Belgische stad
 Gemeente in centraal Frankrijk Le Liège
 Liège (metrostation), een metrostation in Parijs